Mäurer ist der Familienname folgender Personen:

 German Mäurer (1811–1883), deutscher Schriftsteller und Mitglied des Bundes der Geächteten und des Bundes der Gerechten
 Lucas Mäurer (* 1994), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Michael Mäurer, 1845 Begründer der Seifenfabrik Mäurer & Wirtz
 Ulrich Mäurer (* 1951), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Wilhelm Mäurer (1898–1987), deutscher Gestapobeamter

Siehe auch: Maurer (Begriffsklärung), Meurer, Mauerer